Cum est un mot latin signifiant "avec", encore parfois utilisé dans les mentions honorifiques des diplômes (Cum laude signifiant approximativement "avec les honneurs"). 

CUM, sigle composé des trois lettres C, U et M, peut faire référence à :
 Centre universitaire méditerranéen, à Nice ;
 Communauté urbaine du Mans ;
 Communauté urbaine de Montréal ;
 cysto-urétrographie mictionnelle.

CUM est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Cumana ~ Antonio José de Sucre, au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.